Henry Hunt peut désigner :
  (?-1826), second maire de Detroit, Michigan ;
 Henry Hunt (1773-1835), homme politique britannique ;
 Henry Jackson Hunt (1819-1889), général de la Guerre de Sécession ;
  (1840-1908), homme politique américain ;
  (1866-1946), météorologiste britannique ;
  (1923-1985), artiste Kwakwaka'wakw.